Bunker - uma casamata
Ou ainda:
Bunker (Missouri)
Bunker Hill

Desambiguação